Perfect Dark – videogioco del 2000
 Perfect Dark – software del 2006
 Perfect Dark Zero – videogioco del 2005
 Perfect Dark: Initial Vector – libro del 2005